Chicago, illinois-i nagyváros
Chicago (együttes)
Chicago (film, 2002)
Chicago (musical)